Ролль — фамилия.

Известные носители:
 Ролль, Альфред Филипп (1847—1919) — французский живописец-академист.
 Ролль, Мишель (1652—1719) — французский математик.
 Ролль, Пьер Никола (1770—1855) — французский историк.

См. также 
 Ролль — населённый пункт на берегу Женевского озера